Квалидил (Qualidilum). 1,6-Гексаметилен-бис-(3 бензилхинуклидиний хлорид) тетрагидрат.

Общая информация 
Антидеполяризующий миорелаксант. Применяют для расслабления мышц и управляемого дыхания при наркозе, может применяться для интубации трахеи.

Вводят квалидил внутривенно. В дозе 1 мг/кг препарат вызывает релаксацию мышц, продолжающуюся около 10 мин, с некоторым угнетением дыхания. Дозы 1,2—1,5 мг/кг вызывают миорелаксацию, продолжающуюся 15—20 мин, при этом у части больных наступает апноэ на 4—5 мин. Обычно эту дозу применяют в случаях, когда интубацию трахеи выполняют, используя дитилин. Полное расслабление мышц наступает при дозе 1,8—2 мг/кг, апноэ при этом продолжается в среднем 17—25 мин. При дозе 2 мг/кг мышцы начинают расслабляться через 1/ 2 мин, а апноэ и полная миорелаксация наступают через 1,5—4 мин.

Выход из состояния кураризации происходит постепенно: после появления самостоятельного дыхания релаксация мышц сохраняется в течение 15—20 мин; через 25—30 мин мышечный тонус и дыхание обычно полностью восстанавливаются.

Для первого введения квалидил применяют из расчёта 1,5—2 мг/кг.

При необходимости удлинить действие квалидила его вводят повторно, уменьшая последующие дозы в 1,5—2 раза.

В общей сложности на операцию продолжительностью 1,5—2 ч расходуется 200—220 мг препарата.

Прозерин является антагонистом квалидила.

Квалидил не изменяет артериального давления, но вызывает умеренную тахикардию. У ряда больных наблюдаются повышенная саливация и потливость; для уменьшения саливации вводят в вену атропин (0,2—0,3 мл 0,1 % раствора). У некоторых больных может появиться гиперемия кожи передней поверхности шеи и верхней половины туловища, проходящая через несколько минут.

Широкого применения квалидил не имеет.

Противопоказания 
Противопоказания и меры предосторожности такие же, как и для диплацина. Как и другие миорелаксанты квалидил применяют только при индотрахеальном наркозе и при наличии условий, необходимых для проведения искусственной вентиляции лёгких. В связи с возможностью развития тахикардии следует осторожно применять у больных с сердечно-сосудистыми расстройствами.

Физические свойства 
Белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде и спирте; рН водных растворов 5,5—7,5.

Форма выпуска 
Форма выпуска: 2% раствор в ампулах по 1; 2 и 5 мл в упаковке по 10 ампул.

Н-Холинолитики (миорелаксанты)